Lord Balfour steht für die Inhaber folgender Adelstitel:

 Lord Balfour of Burleigh, Peerage of Scotland (1607)
 Baron Balfour of Glenawley, Peerage of Ireland (1619)
 Earl of Balfour, Peerage of the United Kingdom (1922)
 Baron Balfour of Inchrye, Peerage of the United Kingdom (1945)